Модолешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Интрегалде.
 Модолешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.